Георгий Тотибадзе:
 Тотибадзе, Георгий Георгиевич (род. 1967) — российский художник.
 Тотибадзе, Георгий Константинович (1928—2010) — советский грузинский художник.